

Волдоборо — місто, штат Мен
 Волдоборо — переписна місцевість, штат Мен